Тюэ́й () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Ларжантьер.

Код INSEE кантона — 0823. Всего в кантон Тюэй входит 13 коммун, из них главной коммуной является Тюэй.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 7 576 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE
 Расположение кантона Тюэй на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш